Kompatscher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kompatscher (1864–1939), Tiroler Bildhauer
 Arno Kompatscher (* 1971), Landeshauptmann von Südtirol (SVP)
 Florin Kompatscher (* 1960), Maler
 Gabriela Kompatscher-Gufler (* 1968), italienische Klassische Philologin